Tratado de Lyon puede referirse a alguno de los siguientes tratados firmados en la ciudad francesa de Lyon:

 Tratado de Lyon de 1288, firmado por Sancho IV de Castilla y León y Felipe IV de Francia.
 Tratado de Lyon de 1501 , acuerdo en el que se pactó el matrimonio de la hija de Luis XII de Francia, Claudia, con el hijo de Felipe el Hermoso, Carlos. Fue confirmado por el tratado de Trento del mismo año y por el tratado de Blois de 1504.
 Tratado de Lyon de 1503, por el que Felipe el Hermoso cedió el reino de Nápoles a Luis XII de Francia en un intento por resolver la guerra de Nápoles. Su suegro Fernando II de Aragón se negó a ratificarlo. 
 Tratado de Lyon de 1504, por el que Francia cedía a España el reino de Nápoles tras la derrota del ejército francés por las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba.
 Tratado de Lyon de 1601, firmado por España, Francia y Saboya para poner fin al conflicto franco-saboyano.
 Tratado de Lyon de 1930, acuerdo internacional sobre guerra submarina.